Hobol – wieś i gmina na Węgrzech
 Hobøl – miasto w Norwegii